Foreigner est un groupe de rock.
 Foreigner est un album éponyme du groupe Foreigner sorti en 1977.
 Foreigner est un album de Cat Stevens sorti en 1973.